Суперкубок Італії з футболу 2015 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 2015 року між чемпіоном та володарем кубка Італії «Ювентусом» та фіналістом кубку «Лаціо». Матч завершився перемогою «Ювентуса» 2-0.

Матч

Деталі

2015
Італія
Матчі ФК «Ювентус»
Серпень 2015
2015 в італійському спорті